Le taux de croissance démographique est un indicateur démographique qui permet de connaitre l'augmentation de la population à un moment donné, à la différence d'autres indicateurs plus prospectifs comme le taux de natalité ou le taux de fécondité.

Méthodologie des sources utilisés 
La première liste est une estimation de l’augmentation démographique moyenne entre 2005 et 2010.

La seconde liste est basée sur le CIA World Factbook  de 2011, classement qui est incomplet, certains pays étant manquants.

La troisième liste est basée sur une estimation de 2009 de la Banque mondiale.

Pays

Références

Croissance démographique
Croissance démographique